Słowikowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Słowikowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Słowikowo, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.